Игналина:
 Игналина (город) — город в Утенском уезде Литвы, административный центр Игналинского района.
  — деревня на западе южной части Кайшядорского района Литвы.
  — деревня в Тракайском районе Литвы.
  — деревня в приграничной юго-западной части Зарасайского района Литвы.
 Игналина (АЭС) — остановленная атомная электростанция на востоке Литвы, действовавшая с 1983 по 2009 год.

См. также 
 Игналинский район